Guira (instrument), een cilindervormig muziekinstrument gemaakt van metaal
Guira (geslacht), een geslacht van vogels uit de familie koekoeken (Cuculidae)